Francouzská unie má více významů:
 Francouzská unie (1946-1958) – etapa vývoje francouzského kolonialismu po 2. světové válce
 Francouzská unie (1958-1963) – jiný název pro Francouzské společenství